Existuje nebo existovalo více historických staveb pojmenovaných Jezuitská kolej:
 Jezuitská kolej (Brno): je zaniklý jezuitský komplex v Brně, mezi dnešními ulicemi Jezuitská a Dvořákova, zbořen v letech 1904–1906.
 Jezuitská kolej (Český Krumlov): renesanční budova v ulici Horní 154 v Českém Krumlově. V budově sídlí Hotel Růže.
 Jezuitská kolej (Chomutov): barokní areál bývalé Jezuitské kolej sv. Ignáce (stavitel Carlo Lurago) se nachází v centru Chomutova. Součást Oblastního muzea v Chomutově.
 Jezuitská kolej (Jičín): barokní budova v sousedství kostela svatého Ignáce z Loyoly v Jičíně.
 Jezuitská kolej (Kutná Hora): barokní stavba z let 1667–1750 postavená podle návrhu italského architekta Giovanniho Domenica Orsiho v sousedství Chrámu svaté Barbory, v Barborské ulici v Kutné Hoře. V komplexu se nachází Galerie Středočeského kraje (GASK).
 Jezuitská kolej (Litoměřice): barokní památka z let 1654–1731, kterou postavili architekti a stavitelé italského původu Giulio Broggio a jeho syn Octavio Broggio v Jezuitské ulici naproti kostelu Zvěstování Panny Marie v Litoměřicích.
 Jezuitská kolej (Olomouc): v komplexu byla jezuitská škola, předchůdkyně Univerzity Palackého. Hlavní budova komplexu na dnešním náměstí Republiky byla postavena v letech 1711–1722.
 Jezuitská kolej (Opava): barokní areál z první poloviny 18. století postavil Georg Hausrucker v dnešní Sněmovní ulici v Opavě.
 Jezuitská kolej (Znojmo): se nachází při kostele svatého Michala na Divišově náměstí 5. Areál zahrnuje bývalou jezuitskou kolej s kostelem svatého Michala, se seminářem svatého Michala a gymnáziem. Slouží jako sídlo Státního okresního archivu Znojmo.

Související články 
 Seznam jezuitských institucí v Česku

Rozcestníky - místopisné jméno